Вэйский Хуэй-ван (魏惠王) или Лянский Хуэй-ван (梁惠王; 400 г. до н. э. — 319 г. до н. э.) — правитель царства Вэй в период Сражающихся царств, сын вэйского У-хоу (魏武侯). Имя, данное при рождении — Ин (罃 или 婴), Хуэй — посмертное имя. Также известен как лянский Хуэй-ван, потому что во время военных действий перенёс столицу царства из Аньи (安邑) в Далян (大梁).
 
Для поддержания авторитета присвоил себе титул ван и привлекал на службу известных людей своего времени, но в делах управления прибегал к произволу. Древнекитайский философ Мэн-цзы неоднократно пытался убедить его следовать пути идеальных правителей прошлого, что отражено в трактате «Мэнцзы».

Источники
 Мэн-цзы. Предисл. Л.Н. Меньшикова. Пер. с китайского, указ. В.С. Колоколова. Под ред. Л.Н. Меньшикова СПб.: "Петербургское востоковедение", 1999. ISBN 5-85803-136-6
 Люйши чуньцю (Весны и осени господина Люя). Пер. Г.А.Ткаченко. Сост.И.В. Ушакова. М.: Мысль, 2001.  ISBN 5-244-00978-8 С.286,287,299-305. 
 Хуайнаньцзы:философы их Хуайнани. Пер. с кит., вступит. ст. и примечания Л.Е. Померанцевой. М.: Наука-Вост. лит. 2016. ISBN 978-5-02-039758-3 C.176.
 Сыма Цянь Исторические записки:("Ши цзи"): Т.VII. Пер. с кит. , предисл. Р.В.Вяткина, коммент. Р.В. Вяткина, А.Р. Вяткина. М., Вост.лит., 1996. ISBN 5-02-017826-8 С.39,49,85,90,155,168,170,171. 

Правители Вэй (Чжаньго)
Правители Азии IV века до н. э.